Любуша — легендарна засновниця Праги
 Любуша — гора в Боснії і Герцеговині
 264 Любуша — астероїд головного поясу

Див. також 
 Любуш
 Любушани